Парк Агалиль () — один из парков Израиля, расположен в Кармиэле.

Создание парка 
Официально парк был открыт 26 мая 2004 года, во время празднования дня независимости.
После официального открытия парка в нём был запрещён выгул собак и проведение пикников (проведение пикников в парке разрешено лишь один раз в году — в День независимости). Ранее на месте парка располагалась каменоломня. Благоустройство территории началось примерно в 1993—1994.

Достопримечательности парка 
 Водоём и искусственные водопады (май 2022 нет доступа, идет реконструкция)
 Холм с обзорной площадкой
 Амфитеатр (сейчас проводится реконструкция)
 Авангардная скульптура-композиция «Стул»

Культурные мероприятия в парке 
В парке неоднократно проводились концерты (главным образом, в амфитеатре).

Сады и парки Израиля
Кармиэль